Habicht steht für:

 Habicht, die Greifvogelart Accipiter gentilis 
 Habicht (Wappentier), Wappentier in der Heraldik
 Habicht (Berg), Berg in den Stubaier Alpen in Tirol ()
 Habicht (Ötztaler Alpen), Berg in den Ötztaler Alpen in Tirol ()
 DFS Habicht, kunstflugtaugliches Segelflugzeug
 Focke-Wulf A 20 „Habicht“, deutsches Flugzeug
 Simson Habicht, Kleinkraftrad des deutschen Fahrzeugherstellers „Simson Suhl“
 Habicht, deutscher Name der Wüstung Jestřabí (Libavá) auf dem Truppenübungsplatz Libavá
 erster Feldstecher (Fernglas) 1935 entwickelt von Wilhelm Swarovski
 Rufzeichen der Polizeihubschrauberstaffel Thüringen, siehe Polizeihubschrauber #Liste der Hubschrauberstaffeln der Bundespolizei und Landespolizeien

Schiffe:
 Habicht (Schiff, 1898), Hafenbetriebsboot in der deutschen Kolonie Kiautschou
 Habicht (Schiff, 1938), deutsches Frachtschiff
 Habicht (1953), Motorboot der Deutschen Bundesbahn auf dem Bodensee
 SMS Habicht (1860), Kanonenboot der Preußischen und der Kaiserlichen Marine
 SMS Habicht (1879), Kanonenboot der Kaiserlichen Marine
 S69 Habicht, Schnellboot der Albatros-Klasse der deutschen Marine

Personen:
 August Habicht (Politiker) (1805–1896), deutscher Jurist, Staatsminister in Dessau, Reichstagsabgeordneter
 August Habicht (Ingenieur) (1845–1918), Schweizer Ingenieur

 Conrad Habicht (1876–1958), Schweizer Lehrer für Mathematik und Physik
 Franz Habicht (1891–1972), deutscher Generalmajor
 Friedrich Habicht (1803–1876), Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen
 Julius Habicht (1874–1912), deutscher Architekt
 Karl Habicht (1868–1937), deutscher Freimaurer
 Lina Habicht (* 1994), deutsche Schauspielerin
 Ludwig Habicht (1830–1908), deutscher Schriftsteller
 Max Habicht (1775–1839), deutscher Arabist
 Michael E. Habicht (* 1974), Schweizer klassischer Archäologe und Ägyptologe
 Paul Habicht (1864–1945), deutscher Generalleutnant
 Peter Habicht (* 1959), Schweizer Historiker
 Peter Paul Habicht (1911–1944), deutscher Kunst- und Segelflieger und Luftwaffenoffizier 
 Theodor Habicht (1898–1944), deutscher Politiker (NSDAP) 

 Waltraud Habicht (* 1935), deutsche Schauspielerin
 Well Habicht (1884–1966), deutscher Bildhauer und Keramiker

Literatur:
 Der Habicht, Roman von T. H. White aus dem Jahr 1951 (dt. 2019)
 H wie Habicht, Roman von Helen Macdonald aus dem Jahr 2014

Siehe auch:
 Habich
 Habichd